Авеста може да се отнася за:

 Авеста, свещена книга на зороастризма
 Авеста, община в Швеция
 Авеста, град в Швеция
 Авеста АИК, шведски футболен отбор